Francisco Moreno Fernández puede hacer referencia a diferentes personas:

 Francisco Moreno Fernández. Dialectólogo y sociolingüista español.
 Francisco Moreno Fernández (militar). Militar español.